Thürey ist der Familienname von:

 Magda Thürey (1899–1945), deutsche Widerstandskämpferin
 Nils Thürey (* 1979), deutscher Informatiker
 Paul Thürey (1903–1944), deutscher Widerstandskämpfer 

 Siehe auch

 Thurey-le-Mont